EBEL (2012/2013)
 EBEL (2014/2015)
 EBEL (2015/2016)